Баррадо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Херте. Занимает площадь 21 км². Население — 473 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 24 км.

История 
Город основан в 1464 году.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Касереса